Jean-Georges II est électeur de Saxe de 1656 à 1680.
 Jean-Georges II est duc de Saxe-Eisenach de 1686 à 1698.
 Jean-Georges II est prince d'Anhalt-Dessau de 1660 à 1693.

Voir aussi